Джордж Дюбург (; ,  — , ) — английский музыкальный журналист. Внук скрипача .

На протяжении всей жизни сотрудничал с разнообразными английскими газетами, сочинял также тексты песен — наиболее известна песенка  «Требуется гувернантка» ().

Наиболее известен как автор книги «Скрипка: некоторые замечания об этом ведущем инструменте и его наиболее выдающихся экспертах, от давних времён до настоящего времени» (), изданной в 1836 году и выдержавшей пять переизданий в середине XIX века. Рецензенты-современники высоко оценивали как эрудицию автора, так и занимательность изложения, отмечая, что в лице Дюбурга скрипка наконец нашла своего «достойного певца» ().

Примечания

Ссылки 
 William Barclay Squire. Dubourg, George // Dictionary of National Biography, 1885—1900, Volume 16, P. 81.

Музыкальные журналисты Великобритании